Ribaforada är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Ribaforada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ribaforada är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ribaforada. Runt Ribaforada är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tudela,  km nordväst om Ribaforada. Trakten runt Ribaforada består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra